Открытый чемпионат Таиланда по теннису — название, которое может относиться к одному из следующих турниров:

 Открытый чемпионат Таиланда среди мужчин — мужской теннисный турнир в Таиланде, проводимый в 2003-13 годах.
 Открытый чемпионат Бангкока — женский теннисный турнир в Таиланде, проводимый в 2005-07 годах.
 Открытый чемпионат Паттайи — женский теннисный турнир в Таиланде, проводимый с 1991 года.